Сулин — топоним и фамилия:

Топоним 
 Сулин — хутор в Миллеровском районе Ростовской области.
 Сулин — железнодорожная станция в городе Красный Сулин.
 Сулин — деревня в Польше.
 Сулин — деревня и муниципалитет в Словакии.
 Сулин — посёлок в городе Красный Сулин.
 Сулин — прежнее название города Красный Сулин.

Фамилия 
 Сулины — старинный казачий, а затем и дворянский род, преимущественно донских казаков.
 Сулин, Андрей Лукич — казачий полковник, основавший в 1797 году на берегу реки Кундрючьей, области Войска Донского, поселение, названное позже в честь его имени.
 Сулин, Иван Иванович (1850—1929) — генерал-майор РИА, участник Первой мировой и Гражданской войн.
 Сулин, Михаил Иванович — Георгиевский кавалер; сотник; № 8336; 28 ноября 1849.
 Сулин, Николай Семёнович — Георгиевский кавалер; полковник; № 2199 (986); 19 ноября 1810.
 Сулин, Семён Илларионович (1909—1944) — Герой Советского Союза.

Другое 
 Сулин — персонаж мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь»

См. также 
 Сулина
 Сулинский